Geli ist der Familienname folgender Personen:
 Delfí Geli (* 1969), spanischer Fußballspieler

Geli steht für:
 GELI-Modellbau, ehemaliger österreichischer Kartonmodellhersteller